Rena (Innlandet), een plaats in de Noorse provincie Innlandet
 Rena (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
 Rena (geslacht), een geslacht van wormslangen